Lewington est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Dean Lewington (1984-), footballeur anglais ;
 Steven Lewington (1983-), catcheur anglais ;
 Tyler Lewington (1994-), joueur canadien de hockey sur glace.

Patronyme anglais